Kayes é uma região do Mali. Sua capital é a cidade de Kayes.

Cercles 
 Bafoulabé
 Diéma
 Kita
 Kéniéba
 Kayes
 Nioro
 Yélimané

Regiões do Mali